Се́сил () — фамилия, имя и топоним.

Носители фамилии 
 Сесилы — британская аристократическая фамилия, давшая Великобритании многих государственных и политических деятелей.
 Сесил, Дейвид (1902—1986) — британский биограф и историк.
 Сесил, Джонатан (1939—2011) — британский актёр сын предыдущего.
  (1937) — британский джазовый басист, обладатель премии Грэмми.
 
 Сесил, Уильям, 1-й барон Бёрли (1521—1598) — 1-й барон Бёрли, глава правительства королевы Елизаветы Английской, государственный секретарь (1550—1553, 1558—1572), лорд-казначей Англии с 1572 года.
 Сесил, Чарлз (1962) — английский геймдизайнер, один из основателей британской компании Revolution Software.
 Сесил, Эдуард, 1-й виконт Уимблдон (1572—1638) — английский государственный деятель.

Другое 
 Сесил — округ в штате Мэриленд (США); входит в агломерацию Филадельфии.
 Сесил (2002—2013) — лев.

См. также 
 Сесил-Пик
 CeCILL